Knínice est un toponyme qui peut désigner :

Knínice, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina ; 
 Knínice u Boskovic, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Miroslavské Knínice, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud ; 
 Moravské Knínice, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ; 
 Veverské Knínice, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud.